Trefil ist der Familienname folgender Personen:
 James Trefil (* 1938), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Lukáš Trefil (* 1988), tschechischer Kanute

Trefil (Ort) ist ein Dorf im südlichen Wales.